Kōgen kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Kowŏn-ŭp, ort, Hamnam, 
 Hongwŏn (ort i Nordkorea), Hamnam, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar